Ciancimino peut désigner :

Personnes 
 Vito Ciancimino (1924 - 2002)  politicien italien de la Démocratie chrétienne, maire de Palerme
Massimo Ciancimino(1963 -...) fils de Vito, entrepreneur et mafieux italien - pentito (« collaborateur de justice ») 
 Calogero Ciancimino, (1899 - 1936) est un écrivain italien